Chippewa County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Chippewa County Courthouse (Michigan), NRHP-Nr. 84001381
 Chippewa County Courthouse (Minnesota)
 Chippewa County Courthouse (Wisconsin)